Antonówka – odmiana jabłoni domowej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Antonówka – część miasta Hrubieszów
 Antonówka – część wsi Zakrzówek w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Antonówka – część wsi Brwilno w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała
 Antonówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Antonówka – kolonia wsi Krężoły w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław

Miejscowości na Białorusi 
 Antonówka – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie budzkim.
 Antonówka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sielsowiecie Worobiewicze Wielkie.
 Antonówka – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki.
 Antonówka – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.

Miejscowości na Ukrainie (Антонівка) 
 Antonówka – wieś w rejonie chmielnickim obwodu chmielnickiego.
 Antonówka – wieś w rejon czemerowiecki obwodu chmielnickiego
 Antonówka – wieś  w rejonie nowouszyckim obwodu chmielnickiego, na Podolu
 Antonówka – wieś  w rejonie tłumackim obwodu iwanofrankiwskiego
 Antonówka – wieś  w rejonie berezieńskim obwodu rówieńskiego
 Antonówka – wieś  w rejonie włodzimierzeckim obwodu rówieńskiego na Wołyniu
 Antonówka – wieś  w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego

Zobacz też 

 Antoniówka
 Osiedle Antonówka – osiedle miasta Kamienna Góra
 Antonowka

Linki zewnętrzne